11-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 11 градусов к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Атлантический океан, Африку, Южный океан и Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию со 169-м меридианом восточной долготы.

См. также 

 10-й меридиан западной долготы
 12-й меридиан западной долготы

Примечания 

Долгота